Тијерас Колорадас има више значења:

 Тијерас Колорадас (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тијерас Колорадас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Тијерас Колорадас (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Тијерас Колорадас (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Тијерас Колорадас, Ел Пуерто дел Буеј (Санта Катарина), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Тијерас Колорадас, Тијера Колорада (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тијерас Колорадас (Минерал дел Чико), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тијерас Колорадас (Пакула), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тијерас Колорадас (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тијерас Колорадас (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тијерас Колорадас (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Тијерас Колорадас, Сан Педро (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Тијерас Колорадас (Нуево Уречо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Тијерас Колорадас (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Тијерас Колорадас (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Тијерас Колорадас (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Тијерас Колорадас (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Тијерас Колорадас (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Тијерас Колорадас (Сан Хоакин), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Тијерас Колорадас (Веветлан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тијерас Колорадас (Рајон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тијерас Колорадас (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тијерас Колорадас (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Тијерас Колорадас (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику